Das Dameneinzel (Rollstuhl) der Australian Open 2020 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerin war Diede de Groot.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
2020